MSPD peut signifier :
 SPD majoritaire pour le Parti social-démocrate sous l'Allemagne nazie
 Dispersion de la matrice sur phase solide, une technique de biologie moléculaire

Homonymie d'acronyme